«Сумка дипкурьера» — чёрно-белый кинофильм Александра Довженко 1927 года. Фильм сохранился без первых двух частей.

Сюжет 
Сюжет построен на реальных фактах — убийстве за рубежом советского дипломатического курьера Теодора Нетте. Сумку советского дипкурьера, похищенную английскими шпионами, отбирают моряки корабля, что отплывает в Ленинград и доставляют органам власти. Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку.

История создания 
Довженко был приглашён на постановку фильма благодаря знанию дипломатической среды. Под влиянием немецкой кинематографической школы, он наполняет фильм штампами, заимствованными из немецких детективов: потасовки в купе международного экспресса и на ступеньках поезда, драки на палубе корабля, погони за пароходом на моторной лодке и так далее. Немало и обязательных для данного жанра «типов»: шпионов, кокоток, агентов полиции, посетителей портовых кабачков, джаз-бэндов.

В это время оператор Николай Козловский знакомит Довженко с приёмами кадрирования. Кажется, что режиссёр владеет техникой изображения, где есть много необычных ракурсов, ночных съёмок, экспрессионистских эффектов (с использованием оптических призм).

Здесь же Довженко, единственный раз за всю карьеру, появляется в роли кочегара. В фильме есть такие кадры: инспектор Уайт предлагает кочегару деньги, а тот бросает их ему в лицо. Очень похожий случай был в жизни Довженко: из своей практики он рассказывал, что приходил к нему однажды на приём какой-то тип с просьбой помочь деньгами, ибо он от большевиков пострадал. Даже имел с собой рекомендательное письмо Императрицы Марии Фёдоровны. После прочтения Довженко «аккуратно сложил листы и швырнул их дегенерату в лицо», а затем ударил кулаком по столу и закричал.

Фильм «Сумка дипкурьера» был сделан качественно, на уровне приключенческих фильмов 1920-х годов. Он был хорошо воспринят зрителем, смотрели его с удовольствием и лента долго находилась в репертуаре. Её также демонстрировали за рубежом. Но в нём ещё не раскрылся индивидуальный, особый талант Довженко. Да и сам он назвал этот фильм «жалкой пробой пера».

В ролях 
 А. Клименко — первый дипкурьер
 Георгий Зелонджев-Шипов — второй дипкурьер
 Дмитрий Капка — пассажир
 М. Буюкли — секретарь посольства
 Александр Довженко — кочегар
 Ида Пензо — Элен, балерина
 Сергей Минин — Уайт, инспектор полиции
 Иван Капралов — Ральф, матрос
 Афанасий Белов — хозяин таверны

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Довженко
 Сценаристы: Моисей Зац, Борис Щаранский, Александр Довженко (переработка)
 Оператор: Николай Козловский
 Художник-постановщик: Георгий Байзенгерц

См. также 
 Красные дипкурьеры

Ссылки 
 http://www.trud.ru/article/20-04-2001/23138_sumka_dipkurera.html
  на официальном канале Одесской киностудии

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1927 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы ВУФКУ